Gallinari ist der Familienname folgender Personen:

 Danilo Gallinari (* 1988), italienischer Basketballspieler
 Prospero Gallinari (1951–2013), italienischer Ex-Terrorist
 Vittorio Gallinari (* 1951), italienischer Basketballspieler

Siehe auch:

 Società in nome collettivo Cantiere Navale G. Gallinari, die Gallinari Werftanlagen bauten Militärboote im Ersten Weltkrieg, später bauten sie im Zusammenschluss mit den Dornier-Werken Flugboote